Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, un clos ou une rue des Poètes :

Clos des Poètes à Bruxelles

Rue des Poètes à Bégard
 Avenue des Poètes à Entraigues-sur-la-Sorgue
 Rue des Poètes à Gardonne 
 Avenue des Poètes à Nîmes
 Rue des Poètes à Saint-Michel
 Rue des Poètes à Sierentz

Voir aussi 
 

Poètes